Fernando Soto puede referirse a:

 Fernando Soto «Mantequilla» (1910-1980), actor cómico mexicano;
 Fernando Soto (actor español) (1968-), actor español;
 Fernando Soto Aparicio (1933-2016), Santa Rosa de Viterbo, Boyacá (Colombia), poeta, escritor y guionista de televisión;
 Fernando Soto Rojas (1933-), Altagracia de Orituco (Venezuela), Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela;
 Manuel Fernando Soto (1825-1898), político mexicano;
 Fernando Soto Martín (1938-2014), sindicalista y político español.